Roubal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Roubal
 Jindřich Roubal